Jeantaud steht für:

 Charles Jeantaud, französischer Automobilpionier und Konstrukteur
 C. Jeantaud, ehemaliger französischer Automobilhersteller unter Leitung von Charles Jeantaud